Шишманов:

 Шишманов, Димитр (1889—1945)  — болгарский политический и дипломатический деятель, литературовед, прозаик, драматург.
 Шишманов, Иван Димитров (1862—1928) — болгарский литературовед и этнограф, политический деятель.